Oeverloper (kever), een kever die behoort tot de familie loopkevers
Oeverloper (vogel), een kleine steltloper uit het palearctisch gebied